

Geografia 
 Turchia
 Bayat – comune della provincia di Afyonkarahisar
 Bayat – comune della provincia di Çorum

Biografie 
Sareh Bayat - attrice iraniana